K est la  lettre et la  consonne de l'alphabet latin. Elle a pour origine la lettre κ (kappa) de l'alphabet grec. C'est la lettre la plus rare en français.

Arts et culture

Cinéma 
 K, film français d'Alexandre Arcady (1997).
 K, film américain de  (2002).
 K., court-métrage français de Frédérique Devaux (2003).
 K, court métrage espagnol de Santiago Aguayo, Arturo Fuentes, Carmen García, Jaime García, Ander Olazabal et Isaac Riart (2004).
 K, court métrage espagnol de Juan Simons (2005).
 K, série télévisée d'animation japonaise produite depuis 2012.
 K est le personnage interprété par Tommy Lee Jones dans Men in Black.

Littérature 
 Le K est un recueil de nouvelles de Dino Buzzati.
 K est un thriller uchronique de Daniel Easterman.
 K est le nom du héros du manga Phantom.
 K. est le nom de plusieurs protagonistes des romans et nouvelles de Kafka (Joseph K. dans Le Procès ou K. dans Le Château).
 K est un manga écrit par Shirō Tōsaki et dessiné par Jirō Taniguchi.

Musique 
 K, auteur-compositeur-interprète suisse.
 K est le pseudonyme de l'un des guitaristes du groupe de visual kei Moi dix Mois.
 K Records est un label indépendant basé à Olympia, fondé par Calvin Johnson en 1982.
 K est un album du groupe britannique Kula Shaker.
 K est la référence du Catalogue Köchel répertoriant les œuvres de Wolfgang Amadeus Mozart, dont la première version fut dressée par Ludwig von Köchel.
 K. ou Kk. est la référence du catakogue Kirkpatrick répertoriant les œuvres de Domenico Scarlatti.
 K est une des plus célèbres séries de cymbales Zildjian, reconnues surtout pour le jazz mais aussi utilisées pour d'autres styles.
 K… opéra de Philippe Manoury.

Science

Astronomie 
 Dans la désignation des planètes mineures, le K indique un objet céleste qui a été découvert entre les 16 et  ;
 K est une classe de la classification de Harvard ;
 Indice Kp, une probabilité de détection d'aurores polaires.

Biologie 
 Dans la transcription d'une chaîne polypeptidique, le K désigne la lysine.

Écologie 
 En dynamique des populations, K est la capacité biotique (ou capacité de charge)

Économie 
 K représente le capital (Kapital).
 k est le symbole représentant l'effet multiplicateur décrit par Keynes.
 k (kilo) est utilisé pour représenter le nombre 1000.

Informatique 
k est souvent utilisé pour représenter un facteur de 1 024, parce que ce nombre est proche de 1 000, représenté dans le Système international par k (exemple : « kg »). Cependant, dans une écriture soignée, un facteur de 1 024 s'écrit Ki (ainsi, Kio est le symbole de kibioctet).

Mathématiques 
 K ou  est utilisé pour noter un corps commutatif quelconque.

Météorologie 
 K est utilisé comme symbole pour l'indice de George qui indique la probabilité orageuse d'une masse d'air.

Phonétique 
 [k] est le symbole de l'alphabet phonétique international représentant la consonne occlusive vélaire sourde.

Physique-Chimie 
 K est le symbole de l'élément chimique potassium (liste des éléments chimiques).
 La vitamine K est l'un des types de vitamines.
 K est le symbole du kaon.
 On note k (ou kB) la constante de Boltzmann.
 k est le nombre d'onde en mécanique ondulatoire.
 K est un indice de transmission de chaleur.
 k est la constante de raideur d'un ressort.
 K est la constante d'équilibre associée à une équation.
 L'indice d'isolation K en Belgique c'est un indice officiel d'isolation du bâtiment (il y a eu successivement K100, K70, K55, K45).
 K est la première couche électronique d'un noyau atomique. Elle peut contenir jusqu'à 2 électrons.
 k est la constante de Coulomb.
 Le « grand K » est le prototype international du kilogramme.

Radiotélégraphie 
 En radiotélégraphie morse, k -·- est une invitation à transmettre.

Unités 
 K (majuscule) est le symbole du kelvin (unité de température).
 k (minuscule) est le symbole du préfixe kilo, signifiant  (10).

Sport 
 K, un retrait sur des prises au baseball.

Divers 
 Voir de K0 à K99.
 K peut être employé comme surnom pour la kétamine.

Vie pratique 
 La lettre K est le sigle distinctif des automobiles venant du Cambodge.
 Le K est la lettre d'indexation des poteaux d'éclairage dans la province de Namur, en Belgique.

Autres 
 K est le surnom de Karine Lanoie-Brien, écocommunicatrice.
 Mister K est le surnom de Nikita Khrouchtchev, homme d'État soviétique.
 K était l'abréviation latine du prénom romain Kaeso.
 Le Ꝃ ou « K barré » (K/) est une abréviation courante en Bretagne, employé notamment pour les formes en Ker-.
 K, sur les plaques d'immatriculation diplomatiques, signifie consul.
 K est un des personnages principaux de King Of Fighters.
 K est l'abréviation pour désigner les membres du groupe K-Neko (Kasumi, Kimi, Kimaro, Kojima et Kayu).
 Dans le manga Inazuma Eleven, le pseudonyme de Kageyama Reiji dans la saison 3 était Mister K.
 K est l'abréviation du synonyme anglais Korean, qui apparait dans K-pop (musique sud-coréenne), K-Drama (film sud-coréen) etc.

Symbole chimique
K